«Польский театр в Варшаве» (, Театр Польски им. Арнольда Шифмана) — драматический театр в Варшаве.

Польский театр возник в 1913 году, когда Варшава входила в состав Российской империи. Был единственной конкуренцией для Варшавских правительственных театров. Он возник как частный театр австро-венгерского гражданина Арнольда Шифмана. Собственностью государства стал лишь в октябре 1945 года.

Известные актёры театра

Примечания

Ссылки 
 История театра
 Сайт театра в базе e-teatr.pl

Театры Варшавы
Театры, основанные в 1913 году
Драматические театры Польши